VV West Frisia, voetbalclub uit Enkhuizen
 Graafschap West-Frisia, groter gebied in westelijk Nederland in de 8e eeuw